U sezoni 2014./15. drugi rang nogometnog prvestva Bosne i Hercegovine su činile Prva liga Federacije BiH i Prva liga Republike Srpske. Prvaci ovih liga ostvaruju plasman u Premijer ligu BiH.

Prva liga Federacije BiH

Prva liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2014./15., Prva liga F BiH i Prva liga RS
 sportsport.ba, Prva liga F BiH 2014./15., ljestvica, pristupljeno 5. ožujka 2017.
 sportsport.ba, Prva liga F BiH 2014./15., rezultati po kolima , pristupljeno 5. ožujka 2017.
 posavinasport.com, Prva liga F BiH 2014./15., pristupljeno 5. ožujka 2017.
 posavinasport.com, Prva liga F BiH 2014./15., verzija za ispis, preuzeto 5. ožujka 2017.
 futbol24.com, Prva liga F BiH 2014./15.,  pristupljeno 5. ožujka 2017.
 posavinasport.com, Prva liga RS 2014./15., pristupljeno 5. ožujka 2017.
 posavinasport.com, Prva liga RS 2014./15., verzija za ispis, preuzeto 5. ožujka 2017.
 futbol24.com, Prva liga RS 2014./15., pristupljeno 5. ožujka 2017.
 sportsport.ba, Prva liga RS 2014./15., ljestvica, pristupljeno 5. ožujka 2017.
 sportsport.ba, Prva liga RS 2014./15., rezultati po kolima , pristupljeno 5. ožujka 2017.
  

2014-15
 2